Sant Ulric d'Augsburg, bisbe d'Augsburg al .
 Ulric d'Estrasburg, dominic i teòleg del .
 Sant Ulric de Zell, abat benedictí del .